Puerto Wilches kan syfta på:

Colombia 

 Puerto Wilches (kommun), Santander, 
 Puerto Wilches (ort), Santander,